Parque ecológico Mata do Ipê ou Parque municipal Mata do Ipê (também conhecido apenas como Mata do Ipê), é um parque densamente arborizado localizado no bairro Leblon, em Uberaba, MG. Foi criado em 1976 e desde essa época faz parte de projetos comunitários, envolvendo conscientização e lazer nos alunos e visitantes do local.

Biodiversidade

Fauna 
Com sua fauna bem preservada, no interior do parque podemos encontrar várias espécies de patos, gansos, pavões, peixes e tartarugas. Há dezenas de patos e gansos no local que se alimentam dos peixes que lá mesmo vivem. O parque já recebeu também alguns primatas que viviam livres, é o caso do macaco-prego Chico, que a algum tempo foi transferido para Araxá por tornar-se arredio e perigoso aos visitantes.

Ver também 
 Parque Jacarandá

Ligações externas 
 
 

Geografia de Uberaba
Mata Ipe